Pudelko ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Pudelko (1899–1981), deutscher Funktionär der Bündischen Jugend und nationalsozialistischer Pädagoge
 Christoph Pudelko (1932–2017), deutscher Galerist
 David Pudelko (* 1996), polnischer Fußballspieler
 Heiner Pudelko (1948–1995), deutscher Sänger
 Klaus Pudelko (* 1948), deutscher Fußballspieler